Insight o InSight pueden referirse a lo siguiente:

 InSight, nombre de una misión a Marte de la NASA;
 Insight (psicología), un término utilizado en psicología;
 Insight (canción), nombre de una canción del grupo de música electrónica Depeche Mode;
 Honda Insight, nombre de un modelo de automóvil de la fabricante japonesa Honda;
 Project Insight, nombre de un software de administración de proyectos;